Den europæiske kvalifikation for VM i håndbold 2017 i Tyskland spilles over to runder. Værterne fra  og verden mestre fra 2015  kvalificeret sig automatisk til slutrunden.

I første runde af kvalifikationen blev de 15 hold, der ikke deltog i EM 2016 opdelt i fire grupper. Den første og anden placerede hold fra gruppe 1-3 og den første placeret hold fra gruppe 4 sluttede de 11 hold fra EM, som ikke kvalificerer sig direkte i en playoff at bestemme de ni hold, der kvalificerer sig til VM.

Første fase

Seedinger 
Grupperne blev meddelt d. 24 Juni 2016. De to øverte placerede fra Gruppe 1–3 og vinder i gruppe 4 avancere til playoff runden.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Grruppe 4

Anden fase 
Grupperne blev fundet 17 December 2016 i Göteborg.

Seedinger

Oversigt 

|}

Kampe 

Montenegro vandt samlet 56–51.

Serbien vandt samlet 67–39.

Rusland vandt samlet 63–48.

Ungarn vandt samlet 52–43.

Rumænien vandt samlet 67–53.

Spanien vandt samlet 46–44.

Slovenien vandt samlet 55–51.

Tjekkiet vandt samlet 60–48.

Sverige vandt samlet 77–47.

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Officiel webside 

Håndbold i 2016
Håndbold i 2017
2017 - Europæisk kvalifikation (kvinder)